Mount Stephen kan syfta på följande:

 Mount Stephen, Antarktis, ett berg i Antarktis
 Mount Stephen, British Columbia, ett berg i Kanada